Paul Müller peut correspondre à :

 Paul Hermann Müller (1899-1965), chimiste suisse inventeur de l'insecticide DDT ;
  (1915-1942), physicien allemand ;
 Paul Konrad Müller (1923-2016), acteur suisse ;
  (1940-2010) ;
 Paul Alfred Müller (1901-1970), écrivain allemand.

Homonymie de personnes